Грёнберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грёнберг, Аксель (1918—1988) — шведский борец греко-римского и вольного стилей, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы.
 Грёнберг, Арвид Даниэль (более известен как Арви Калста; 1890—1982) — финский военный, национал-социалистический политик и бизнесмен.